

Non de personnes 
 Tom Berry fut gouverneur du Dakota du Sud (États-Unis) de 1933 à 1937.
 Tom Berry est un producteur canadien.
 Tom Berry, (1911-1993), est un joueur de rugby à XV international anglais.

Autres 
 Tom Berry est une revue de Petit format de l'éditeur Jeunesse et Vacances.